Spervuur kan betekenen:

 Spervuur (militair), een militaire taktiek
 Spervuur (strip), een Belgisch-Franse stripreeks